2 miejscowości w Polsce: 
 Smolęcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice 
 Smolęcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Kołbaskowo